

Населені пункти та їхні частини
 Вільча-Ґура — село в гміні Лешноволя Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Вільча-Ґура — село в гміні Пшистайнь Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Вільча-Ґура — частина села Люцим у гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вільча-Ґура — частина села Пшишова в гміні Луковиця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Вільча-Ґура — частина села Шумсько в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Див. також 
 Вовча Гора

Примітки